Соревнования в плавании на 100 метров брассом (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 29 по 30 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 59 спортсменов из 51 стран.

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013